Atheliales är en ordning av svampar. Atheliales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Atheliales